Кубок Італії з футболу 1988—1989 — 42-й розіграш Кубка Італії з футболу. Турнір стартував 21 серпня 1988 року, а завершився 28 червня 1989 року. У турнірі взяли участь 48 італійських клубів. У фіналі «Сампдорія» виграла у «Наполі» і втретє завоювала Кубок Італії.

Перший груповий раунд

Група A 

Результати

Група B 

Результати

Група C 

Результати

Група D 

Результати

Група E 

Результати

Група F 

Результати

Група G 

Результати

Група H 

Результати

Другий груповий раунд

Група A 

Результати

Група B 

Результати

Група C 

Результати

Група D 

Результати

Група E 

Результати

Група F 

Результати

1/4 фіналу 

|}

1/2 фіналу 

|}

Фінал 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>7/28 червня 1989

|}

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Кубок Італії на rsssf  
 Кубок Італії на transfermarkt 
 Кубок Італії на xoomer.virgilio.it 

1988–1989
Італія
Італія
1988 в італійському спорті
1989 в італійському спорті